Хоакин Матиас Ардаис де лос Сантос (; родился 11 января 1999 года, Сальто, Уругвай) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Люцерн», выступающий на правах аренды за клуб «Винтертур».

Клубная карьера 
Ардаис — воспитанник клуба «Данубио». 14 февраля 2016 года в матче против столичного «Серро» он дебютировал в уругвайской Примере, заменив во втором тайме Марсело Сараччи. Через неделю в поединке против «Эль Танке Сислей» Хоакин забил свой первый гол за «Данубио». Летом 2017 года Ардаис перешёл в «Эль Танке Сислей». Сумма трансфера составила 2 млн евро. Сразу же клуб отдал игрока в аренду в бельгийский «Антверпен». 22 сентября в матче против «Кортрейка» он дебютировал в лиге Жюпилер. 29 октября в поединке против «Мускрон-Перювельз» Хоакин забил свой первый гол за «Антверпен».

Летом 2018 года Ардаис перешёл в швейцарский клуб «Кьяссо». 17 августа он был отдан в аренду до конца сезона 2018/2019 клубу итальянской Серии A «Фрозиноне». В чемпионате Италии Хоакин дебютировал 2 сентября в матче с «Лацио». 8 февраля 2019 года клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс» объявил об аренде Ардаиса на один год с опцией выкупа. За канадский клуб он дебютировал 2 марта в матче стартового тура сезона 2019 против «Миннесоты Юнайтед». По окончании сезона 2019 «Уайткэпс» вернул Ардаиса в «Кьяссо».

Летом 2020 года Ардаис перешёл в «Лугано».

Международная карьера 
В 2017 года Ардаис в составе молодёжной сборной Уругвая выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Боливии, Колумбии, Эквадора, Венесуэлы и Аргентины. В финальном поединке против эквадорцев Хоакин сделал «дубль».

В том же году Ардаис принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд Японии, ЮАР, Саудовской Аравии, Португалии, Венесуэлы и дважды Италии.

Достижения 
Международные

 Уругвай (до 20)
  Чемпионат Южной Америки среди молодёжных команд — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Шаффхаузен»
Игроки ФК «Люцерн»